Bananeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bananeiras (ort), Paraíba, 
 Goiatuba (ort), Goiás, 
 Bananeiras (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar